Línea 165 puede referirse a:

 Línea 165 de colectivos de Buenos Aires.
 Línea 165 de Transportes Metropolitanos de Barcelona.
 Línea 165 de la EMT Madrid, España.